Mirror Mirror e Mirror, Mirror possono riferirsi a:

Letteratura 
Mirror, Mirror – romanzo dello scrittore Gregory Maguire del 2003
Mirror Mirror: A history of the human love affair with reflection – romanzo dello scrittore Mark Pendergrast del 2003

Musica 
Mirror Mirror – singolo di Diana Ross del 1982
Mirror, Mirror – singolo dei Diamond Rio del 1991
Mirror Mirror – album dei 10cc del 1995
Mirror Mirror – singolo dei Blind Guardian del 1998
Mirror Mirror – singolo degli M2M del 2000
Mirror Mirror – album di Kelly Price del 2000
Mirror Mirror – EP dei Twiztid del 2002
 
Mirror Mirror – album dei Ghinzu del 2009
Mirror Mirror – singolo delle 4Minute del 2011

Cinema 
Mirror, Mirror – film horror del 1990 diretto da Marina Sargenti
Mirror, Mirror – documentario del 1996 diretto da Baillie Walsh
Biancaneve (Mirror Mirror) – film del 2012 diretto da Tarsem Singh

Televisione 
Specchio, specchio (Mirror, Mirror) – episodio del 1967 della seconda stagione della serie televisiva Star Trek
Donne allo specchio (Mirror, Mirror) – film per la televisione del 1979 diretto da Joanna Lee
Lo specchio (Mirror, Mirror) – episodio del 1986 della prima stagione della serie televisiva Storie incredibili diretto da Martin Scorsese
Specchio del passato (Mirror, Mirror) – serie televisiva del 1995
Mirror, Mirror II – serie televisiva del 1997, sequel di Specchio del passato
Sindrome dello specchio (Mirror Mirror) – episodio del 2007 della quarta stagione della serie televisiva Dr. House - Medical Division